

Astronomia 
 133293 Andrushivka - Asteroide del sistema solare.

Geografia 
 Andrušivka - Città dell'Ucraina.